Назо Сардоевна Гогичаева, другой вариант отчества — Сардионовна (род. 1927 год, село Тъам, Грузинская Советская Социалистическая Республика, СССР) — доярка конезавода № 18 Правобережного района Северо-Осетинской АССР, Герой Социалистического Труда (1973).

Родилась в 1927 году в селе Тъам Грузинской ССР. После окончания школы в 1949 году вышла замуж за Игоря Маргиева, который вскоре скончался от полученных на войне ранений. В 1954 году вместе с семьёй переехала в Северную Осетию. Проживала в Беслане, где с 1962 года работала дояркой молочно-товарной фермы конезавода № 18 Правобережного района.

Вступив в движение доярок-пятитысячниц, выполнила взятый рубеж в пять тысяч килограмм молока от каждой фуражной коровы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1973 года удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Несколько раз участвовала в ВДНХ. Награждена двумя бронзовыми медалями ВДНХ.

Входила в состав Северо-Осетинского республиканского Совета женщин. 30 октября 1997 года указом № 280 Президента Северной Осетии А. Галазова награждена медалью «Во славу Осетии» «за большой вклад в развитие Республики Северная Осетия-Алания и активное участие в общественной жизни».

Примечания

Литература 
 Страницы истории/ Правобережный район. Владикавказ: Иристон, 1997. — 292 стр., илл., ISBN 5-7534-0896-6